Adeline est un anthroponyme qui peut désigner :

Prénom 

Il a notamment pour variantes Adéline, , Alina, Aline, Adélaïde, Deline et Audeline et a pour formes masculines  et Alin.

Personnalités désignées par ce prénom 
 Adeline de Meulan, épouse de Roger de Beaumont

Nom de famille 

 Henri Adeline (1898-1971), militaire français ;
 Jules Adeline (1845-1909), dessinateur, graveur et historien français ;
 Ludovic Adeline ou Ludovic Adeline Soret de Boisbrunet (1953-), avocat français ;
 Yves-Marie Adeline, Yves-Marie Adeline Soret de Boisbrunet (1960-), écrivain français.

Saints des églises chrétiennes 
 Adeline († 1125), sœur du bienheureux Vital, abbé de Savigny, première abbesse du monastère de moniales de l'Ordre de Savigny fondé à Mortain, au diocèse de Coutances, dans la Manche, par le comte Guillaume de Mortain vers 1110, et qui sera rattaché à l'Ordre cistercien, en 1147, comme tout l'Ordre de Savigny. Elle est fêtée le 20 octobre.

Personnages de fiction 

 Adeline la Franchise est le nom du personnage féminin principal du film Fanfan la Tulipe (1952), incarné par Gina Lollobrigida. Fille d'un sergent assurant le recrutement militaire, elle se déguise en bohémienne diseuse de bonne aventure et prédit à Fanfan sa gloire militaire prochaine suivie de son mariage avec la fille de roi, afin de le pousser à s'engager dans l'armée française. Elle en tombera amoureuse et il finira, au terme de maintes péripéties où elle lui vient en aide, par la préférer à la princesse.

Toponyme 

 Adeline, un village du comté d'Ogle dans l'Illinois, aux États-Unis.

Divers 
 Adeline Software International, une entreprise française de développement de jeux vidéo, fondée en 1992, vendue en  1997 et ensuite renommée
 Adeline, un projet de fusée d'Airbus Defence & Space

Étymologie 
D'étymologie germanique, le nom de baptême Adeline est composé de l'élément adal « noble, noblesse », suivi du suffixe -ine. Il est utilisé notamment comme prénom féminin ou comme nom de famille. Il s'agit d'un nom de famille principalement normand d'origine matronymique.

Notes et références

Bibliographie 
 .

Lien externe 
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de patronyme
Patronyme normand